Skyhawk kan syfta på:

 Cessna 172 Skyhawk, ett 1-motorigt propellerdrivet allmänflygplan (1955) 
 Douglas A-4 Skyhawk, ett jetdrivet amerikanskt militärt flygplan (1954)
 Captain Skyhawk, ett datorspel